Николай Арсентьевич Садовник () — советский деятель государственной безопасности, полковник государственной безопасности.

Биография 
Родился  в посёлке станции Карнаватка (ныне в составе города Кривой Рог).

В 1928 году окончил Криворожский горный техникум. Член ВКП(б) с декабря 1931 года.

С 1925 года — на хозяйственной, общественной и политической работе. В 1925—1968 годах — слесарь рудника имени Ф. Э. Дзержинского, рабочий службы пути, слесарь рудника имени Артёма, уполномоченный ряда райотделов ОГПУ в Средней Азии, начальник ряда отделений НКВД Таджикской ССР, начальник УНКВД, УНКГБ, вновь УНКВД Сталинабадской области.

С марта 1943 по 23 июля 1952 года — начальник УНКВД-УМВД Ворошиловградской области.

Затем начальник в/ч 41013, начальник в/ч 62902, начальник в/ч 14173 и 32172, директор санатория ЦК КПСС.

Умер 6 июня 1983 года в Москве.

Награды 
 орден Ленина (11.09.1956);
 трижды орден Красного Знамени (10.04.1945, 30.01.1951);
 дважды орден Трудового Красного Знамени (23.01.1948, 05.11.1954);
 дважды орден Красной Звезды (02.11.1944, 10.12.1945);
 орден «Знак Почёта» (26.04.1940);
 11 медалей;
 знак «Заслуженный работник НКВД» (18.02.1946).

Примечания

Источники 
 
 Садовник, Николай Арсентьевич // Петров Н. В. Кто руководил органами госбезопасности: 1941—1954 / : Междунар. о-во «Мемориал»: Звенья, 2010.

Ссылки 
 Садовник Николай Арсентьевич в Справочнике по истории Коммунистической партии и Советского Союза 1898—1991.
 Садовник Николай Арсентьевич.
 Садовник Николай Арсентьевич.
 Засекреченные командиры. Базы хранения ядерного оружия возглавляли офицеры госбезопасности.

Полковники государственной безопасности
Депутаты Верховного Совета Таджикской ССР 1-го созыва